USS Saratoga — наименование американских военных кораблей, названных в честь битвы при Саратоге.

 USS Saratoga (1780) — 18-пушечный шлюп. Спущен на воду в 1780 году. Затонул в море в следующем году.
 USS Saratoga (1814) — корвет, построенный на озере Шамплейн. Принял участие в Англо-американской войне.
 USS Saratoga (ACR-2) — предпоследнее название броненосного крейсера New York.
 USS Saratoga (CV-3) — строился как линейный крейсер типа «Лексингтон», в 1922 году переклассифицирован в авианосец. Вошёл в строй в 1927 году. Принимал участие во Второй мировой войне.
 USS Saratoga (CV-60) — авианосец типа «Форрестол». В строю с 1956 по 1994 год.

См. также 
 USAT Saratoga — транспорт Армии США времён Первой мировой войны.